Огоннёр-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 73°13' с. ш. 125°51' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°21' с. ш. 118°35' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°42' с. ш. 124°15' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°47' с. ш. 114°09' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°03' с. ш. 139°19' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°10' с. ш. 155°53' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°17' с. ш. 138°41' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°49' с. ш. 151°48' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 73°35' с. ш. 115°07' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°23' с. ш. 122°35' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°26' с. ш. 128°58' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°17' с. ш. 135°59' в. д.

Красноярский край 
 Огоннёр-Кюеле — озеро, , Красноярский край, координаты 71°44' с. ш. 111°23' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро,	Красноярский край, координаты 71°45' с. ш. 111°54' в. д.
 Огоннёр-Кюеле — озеро,	Красноярский край, координаты73°10' с. ш. 103°08' в. д.

См. также 
 Огоннёр-Кюель

Примечания